Ларрис-Крик () — река в штате Пенсильвания, США. Название река получила в честь Ларри Барта, первопроходца этих мест.

Длина реки составляет 36 км, площадь водосборного бассейна — 230,8 км². Берёт начало неподалёку от поселения Стрим-Веллей, течёт на юг. Впадает в западный приток реки Саскуэханна.

Примечания 

Бассейн Чесапикского залива
Реки Пенсильвании
География округа Лайкоминг